Michigan City puede referirse a las siguientes ciudades estadounidenses:

 Michigan City (Dakota del Norte); o
 Michigan City (Indiana).